Aldeia do Bispo, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
 Aldeia do Bispo, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda ;
 Aldeia do Bispo, paroisse civile de la municipalité de Penamacor, située dans le district de Castelo Branco ;

Voir aussi